Zwillingsfels steht für:
 Zwillingsfels (Walberla) (auch Zwillingsfelsen), zwei Felsnadeln am Osthang des Berges Walberla im Massiv Ehrenbürg im oberfränkischen Landkreis Forchheim (Bayern)
 Zwillingsfels (Antarktika), zweigipfliger Nunatak im Gebirge Orvinfjella im ostantarktischen Königin-Maud-Land